Schrijversbuurt (Eindhoven) - een buurt in Eindhoven
 Haagweg-Noord of Schrijversbuurt - een buurt in Leiden
 Schrijversbuurt (Haarlem) - een buurt in Haarlem